AMOS, (Advanced Mortar System) - minobacački sustav 
 AMOS (programski jezik)
 AMOS (računalni program)  (Asset Management Operating System) - računalni program namijenjen održavanju strojeva i uređaja